Hrvatska nogometna liga - Zapad (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Zapad, Hrvatska regionalna liga - Zapad) je bila jedna od četiri skupine Hrvatske nogometne lige u sezoni 1984./85., te je predstavljala ligu trećeg stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije. 
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Orijent" iz Rijeke.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska liga - Istok 1984./85. 
 Hrvatska liga - Jug 1984./85. 
 Hrvatska liga - Sjever 1984./85. 
 Druga savezna liga 1984./85. 
 Regiomalna liga - Istarska skupina 1984./85.
 Primorsko-goranska regionalna liga 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Petar Pavlić: Crikvenička nogometna kronika : naših '90 let, Crikvenica, 2009., UDK: 796.332(497.5), str. 121-122, 230  
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 127-128 
  

1984-85 Zapad
1984-85 Zapad
 Zapad